XXVI чемпионат России по волейболу среди 10 команд женской Суперлиги проходил с 10 октября 2016 года по 29 апреля 2017 года. Титул чемпиона России второй раз подряд и в пятый раз в истории завоевало московское «Динамо». Лучшим игроком Суперлиги — обладателем Приза Людмилы Булдаковой в третий раз подряд стала Наталия Гончарова.

Предварительный этап 
Матчи предварительного этапа проводились с 10 октября 2016 года по 18 февраля 2017 года. В отличие от прошлых сезонов главным критерием при распределении мест в турнирной таблице являлось количество побед, а не количество турнирных очков (это правило распространялось и на другие лиги чемпионата России). В плей-офф чемпионата вышли восемь команд.

По сравнению с прошлым сезоном состав Суперлиги сократился с 11 до 10 команд: «Омичка» подверглась расформированию, «Воронеж» перешёл в высшую лигу «А», а дебютантом элитного дивизиона стал «Сахалин».

Матч 15-го тура «Динамо-Казань» — «Динамо» (Краснодар) не состоялся. Гостьи отказались выходить на игру и им было засчитано техническое поражение — 0:3 (0:25, 0:25, 0:25). Днём ранее свой матч чемпионата России бойкотировала мужская команда краснодарского «Динамо». Причиной произошедшего стали многомесячные долги клуба перед игроками.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Самые результативные

Финальный этап

Плей-офф

1/4 финала 
«Динамо» (Москва) — «Сахалин» — 2—0

1-й матч. 6 марта. Москва
2-й матч. 7 марта. Москва

3:1 (25:16, 25:14, 16:25, 25:13)
3:0 (25:20, 25:15, 25:19)

Гончарова (21) — Хабибуллина (10)
Гончарова, Щербань (14) — Бондарь (11)

«Динамо-Казань» — «Протон» — 2—0

1-й матч. 27 февраля. Казань
2-й матч. 4 марта. Саратов

3:0 (25:14, 25:16, 25:18)
3:0 (25:15, 26:24, 25:16)

Василева (19) — Уаттара (13)
Заряжко (15) — Уаттара (14)

«Уралочка»-НТМК — «Заречье-Одинцово» — 2—0

1-й матч. 25 февраля. Нижний Тагил
2-й матч. 4 марта. Одинцово

3:1 (25:27, 25:16, 25:15, 25:18)
3:0 (25:14, 25:16, 25:22)

Парубец (24) — Малыгина (18)
Парубец (21) — Лазаренко (9)

«Динамо» (Краснодар) — «Енисей» — 0—2

1-й матч. 25 февраля. Краснодар
2-й матч. 4 марта. Красноярск

1:3 (25:23, 24:26, 23:25, 24:26)
2:3 (20:25, 22:25, 25:22, 25:19, 13:15)

Малых (30) — Гарелик (20)
Русакова (20) — Гарелик (21)

1/2 финала 
«Динамо» (Москва) — «Енисей» — 2—0

1-й матч. 17 марта. Москва
2-й матч. 26 марта. Красноярск

3:0 (25:13, 25:12, 25:15)
3:1 (25:16, 23:25, 25:15, 25:21)

Гончарова (27) — Гарелик (6)
Гончарова (26) — Гарелик (18)

«Динамо-Казань» — «Уралочка»-НТМК — 2—1

1-й матч. 19 марта. Казань
2-й матч. 25 марта. Нижний Тагил
3-й матч. 8 апреля. Казань

2:3 (25:19, 25:22, 18:25, 20:25, 12:15)
3:2 (19:25, 27:29, 25:19, 25:20, 15:13)
3:1 (20:25, 25:22, 25:20, 25:20)

Воронкова (24) — Парубец (38)
Василева (29) — Парубец (24)
Василева (27) — Парубец (30)

Матчи за 3-е место 
«Уралочка»-НТМК — «Енисей» — 1—3

1-й матч. 17 апреля. Нижний Тагил
2-й матч. 18 апреля. Нижний Тагил
3-й матч. 24 апреля. Красноярск
4-й матч. 25 апреля. Красноярск

1:3 (24:26, 20:25, 25:20, 23:25)
3:2 (25:20, 25:16, 17:25, 20:25, 15:12)
2:3 (25:23, 21:25, 31:33, 25:21, 13:15)
2:3 (27:25, 25:14, 23:25, 20:25, 13:15)

Парубец (19) — Гарелик (20)
Парубец (25) — Ефимова (19)
Парубец (27) — Гарелик (29)
Парубец (29) — Гарелик (32)

Финал 
«Динамо» (Москва) — «Динамо-Казань» — 3—1

1-й матч. 17 апреля. Москва
2-й матч. 18 апреля. Москва
3-й матч. 28 апреля. Казань
4-й матч. 29 апреля. Казань

0:3 (18:25, 19:25, 18:25)
3:0 (25:20, 25:17, 25:20)
3:2 (21:25, 20:25, 25:21, 25:18, 18:16)
3:1 (27:25, 14:25, 30:28, 25:21)

Гончарова (14) — Василева (15)
Гончарова (18) — Василева (14)
Гончарова (37) — Василева, Воронкова, Заряжко, Столярова (17)
Гончарова (26) — Столярова (23)

Матчи за 5—8-е места

Плей-аут 
«Ленинградка» — «Метар» — 3—0 
1-й матч. 13 марта. Санкт-Петербург. 3:0 (25:13, 25:10, 25:22)
2-й матч. 14 марта. Санкт-Петербург. 3:0 (25:20, 25:22, 25:20)
3-й матч. 21 марта. Челябинск. 3:1 (26:24, 25:16, 20:25, 25:23)

Самые результативные

Итоговое положение

Составы 
 «Динамо» (Москва): Яна Щербань — 26 матчей, 94 партии / 280 очков (228 в атаке, 19 на блоке, 33 с подачи); Екатерина Панкова — 26, 84 / 47 (7, 18, 22); Анна Малова — 25, 92; Наталия Гончарова — 24, 89 / 533 (458, 53, 22); Ирина Фетисова — 24, 84 / 180 (98, 64, 18); Майя Поляк — 23, 84 / 210 (114, 81, 15); Вера Ветрова — 21, 50 / 23 (13, 6, 4); Бетания де ла Крус — 16, 58 / 220 (180, 17, 23); Анастасия Бавыкина — 16, 33 / 92 (75, 11, 6); Юлия Морозова — 14, 23 / 19 (7, 12, 0); Екатерина Раевская — 12, 20; Екатерина Любушкина — 10, 21 / 48 (26, 17, 5); Анастасия Маркова — 7, 22 / 60 (44, 9, 7); Наталья Кроткова — 7, 11 / 10 (10, 0, 0); Александра Црнцевич — 5, 13 / 34 (30, 3, 1). Главный тренер — Юрий Панченко.

 «Динамо-Казань»: Элица Василева — 25, 91 / 398 (334, 44, 20); Ирина Воронкова — 25, 91 / 292 (248, 29, 15); Ирина Заряжко — 25, 91 / 269 (172, 80, 17); Екатерина Уланова — 25, 90; Марина Марюхнич — 24, 90 / 196 (119, 64, 13); Дарья Столярова — 24, 88 / 363 (300, 38, 25); Евгения Старцева — 23, 83 / 82 (40, 19, 23); Ирина Филиштинская — 22, 58 / 44 (14, 15, 15); Юлия Подскальная — 20, 50 / 33 (20, 6, 7); Ольга Бирюкова — 19, 38 / 32 (26, 3, 3); Анастасия Подошвина — 17, 44 / 51 (37, 6, 8); Елена Ежова — 17, 44; Сабина Гильфанова — 7, 11 / 10 (8, 0, 2); Анна Котикова — 6, 13 / 15 (11, 1, 3); Валерия Харлова — 1, 3 / 4 (4, 0, 0); Анастасия Бехтерева — 1, 3 / 1 (0, 0, 1); Анастасия Котикова — 1, 3 / 1 (0, 1, 0); Анна Прасолова — 1, 3 / 1 (0, 1, 0); Светлана Масалева — 1, 3; Анна Кашарных — 1, 1 / 1 (1, 0, 0); Анна Крутихина — 1, 1 / 3 (2, 0, 1). Главный тренер — Ришат Гилязутдинов. 

 «Енисей»: Александра Перетятько — 26, 99 / 53 (28, 15, 10); Ирина Кузнецова — 26, 86 / 156 (109, 21, 26); Анна Лазарева — 26, 67 / 71 (56, 9, 6); Алла Галкина — 25, 96; Анастасия Гарелик — 25, 93 / 438 (378, 41, 19); Мария Фролова — 24, 92 / 327 (262, 28, 37); Екатерина Ефимова — 24, 89 / 240 (173, 49, 18); Яна Манзюк — 23, 71 / 170 (107, 49, 14); Екатерина Осичкина — 16, 51 / 95 (48, 39, 8); Юлия Айсина — 15, 33 / 30 (24, 2, 4); Евгения Щеглова — 14, 35 / 75 (60, 11, 4); Мария Евтеева — 8, 13; Евгения Кондрашкина — 5, 9; Ксения Плигунова — 4, 7 / 2 (1, 1, 0); Екатерина Шкурихина — 2, 2. Главный тренер — Сергей Голотов (до 11-го тура), Александр Кошкин.

 «Уралочка»-НТМК: Ксения Парубец — 27, 111 / 645 (578, 49, 18); Анна Климец — 27, 111 / 360 (275, 50, 35); Елена Ирисова — 27, 111 / 304 (192, 83, 29); Екатерина Евдокимова — 27, 111 / 275 (174, 89, 12); Марина Бабешина — 27, 111 / 135 (67, 31, 37); Екатерина Карполь — 27, 111; Маргарита Курило — 27, 109 / 178 (146, 21, 11); Валерия Сафонова — 18, 31 / 19 (15, 3, 1); Екатерина Русакова — 16, 23 / 5 (3, 2, 0); Ксения Шрамкова — 10, 16; Наталья Шаршакова — 8, 12 / 12 (8, 2, 2); Евгения Бочкарёва — 8, 10; Диана Балай — 1, 2. Главный тренер — Николай Карполь.

 «Динамо» (Краснодар): Виктория Русакова — 24, 84 / 258 (199, 40, 19); Наталья Малых — 24, 83 / 431 (391, 26, 14); Екатерина Третьякова — 24, 82; Мария Перепёлкина — 22, 71 / 135 (86, 41, 8); Елена Гендель — 22, 69 / 184 (91, 73, 20); Анастасия Самойленко — 21, 66 / 163 (80, 64, 19); Олеся Николаева — 18, 63 / 170 (145, 11, 14); Светлана Сербина — 17, 41 / 25 (3, 14, 8); Марина Тушова — 17, 40 / 61 (53, 6, 2); Екатерина Синицына — 15, 52 / 40 (12, 15, 13); Мария Бибина — 10, 27; Наталья Кроткова — 8, 18 / 37 (33, 2, 2); Светлана Сурцева — 6, 14 / 6 (4, 2, 0); Софья Кошкарова — 3, 10; Белла Гацалова — 1, 3 / 8 (6, 1, 1); Екатерина Яковлева — 1, 3 / 7 (1, 2, 4); Ольга Зубарева — 1, 3 / 5 (3, 2, 0); Ольга Зверева — 1, 3 / 4 (3, 1, 0); Анастасия Морозова — 1, 3 / 3 (3, 0, 0); Юлия Смирнова — 1, 3 / 1 (0, 0, 1); Марина Сутырина — 1, 3;  Богумила Бярда — 1, 1. Главный тренер — Константин Ушаков.

 «Заречье-Одинцово»: Ангелина Лазаренко — 26, 104 / 327 (180, 97, 50); Татьяна Романова — 26, 104 / 80 (24, 27, 29); Алина Ярошик — 26, 103 / 302 (229, 48, 25); Татьяна Юринская — 26, 94 / 259 (217, 27, 15); Кристина Курносова — 26, 92; Вера Саликова — 26, 66 / 3 (0, 0, 3); Ангелина Сперскайте — 25, 98 / 274 (210, 45, 19); Марина Диброва — 25, 76 / 64 (56, 5, 3); Наталья Гуськова — 23, 61; Дарья Малыгина — 20, 77 / 316 (272, 27, 17); Елизавета Котова — 17, 54 / 84 (48, 24, 12); Виктория Руссу — 9, 24 / 7 (7, 0, 0); Анастасия Барчук — 7, 28 / 62 (33, 19, 10); Наталья Назарова — 6, 12 / 10 (7, 3, 0); Олеся Иванова — 1, 3 / 1 (0, 0, 1); Оксана Якушина — 1, 1. Главный тренер — Вадим Панков.

 «Сахалин»: Римма Гончарова — 25, 87 / 190 (110, 60, 20); Регина Мороз — 25, 87 / 173 (88, 60, 25); Ольга Андреевна Ефимова — 25, 84 / 82 (41, 27, 14); Ксения Бондарь — 23, 79 / 274 (219, 43, 12); Евгения Баяндина — 23, 78; Алина Кузнецова — 23, 69; Людмила Хабибуллина — 22, 89 / 288 (231, 22, 35); Ольга Денисовна Ефимова — 22, 61 / 130 (109, 12, 9); Елена Лежанина — 15, 39 / 87 (49, 31, 7); Марина Акулова — 15, 32 / 33 (15, 12, 6); Олеся Шаравская — 13, 40 / 105 (75, 17, 13); Татьяна Невидимова — 9, 31 / 67 (48, 8, 11); Дарья Рудых — 7, 12 / 2 (0, 0, 2); Тамара Зайцева — 6, 22; Яна Киселёва — 6, 21 / 110 (97, 8, 5); Ангелина Коба — 4, 8 / 1 (1, 0, 0); Александра Пасынкова — 1, 1. Главный тренер — .

 «Протон»: Екатерина Енина — 26, 94 / 229 (143, 70, 16); Дарья Талышева — 25, 88; Анна-Мириам Гансонре — 25, 87 / 151 (121, 23, 7); Анна Макарова — 24, 88 / 380 (333, 31, 16); Ели Сильви Уаттара — 23, 79 / 271 (227, 24, 20); Кристина Лавнова — 23, 76; Лора Китипова — 23, 72 / 56 (25, 17, 14); Елена Новик — 22, 60 / 31 (14, 3, 14); Виктория Журбенко — 18, 48 / 52 (18, 20, 14); Мария Халецкая — 17, 51 / 83 (70, 10, 3); Елена Савкина — 17, 36 / 58 (38, 17, 3); Ольга Богданова — 16, 44 / 41 (24, 13, 4); Валерия Зайцева — 14, 50 / 112 (71, 33, 8); Нелли Алишева — 8, 18 / 38 (30, 7, 1); Юлия Григорьева — 3, 5. Главный тренер — Роман Кукушкин.

 «Ленинградка»: Екатерина Полякова — 21, 79 / 219 (136, 69, 14); Виктория Горбачёва — 21, 78; Юлия Кутюкова — 21, 77 / 258 (214, 21, 23); Ольга Скрипак — 21, 75 / 36 (11, 11, 14); Юлия Бессонная — 21, 71 / 224 (181, 23, 20); Мария Кашина — 21, 69; Алина Георгиева — 20, 65 / 98 (41, 32, 25); Екатерина Петрова — 19, 70 / 258 (220, 9, 29); Мария Самойлова — 18, 42 / 108 (85, 5, 18); Мария Воногова — 16, 38 / 44 (26, 10, 8); Наталья Непомнящих — 13, 26 / 9 (5, 3, 1); Валерия Шатунова — 13, 21 / 31 (26, 1, 4); Елена Ткачёва — 9, 12 / 3 (3, 0, 0); Виктория Боброва — 2, 3; Мария Дороничева — 1, 1. Главный тренер — Александр Кашин.

 «Метар»: Елена Самойлова — 21, 70 / 119 (80, 35, 4); Анастасия Ануфриенко — 21, 70 / 36 (21, 10, 5); Наталья Фролова — 21, 68 / 239 (195, 31, 13); Светлана Суховерхова — 20, 67 / 229 (187, 22, 20); Алеся Пироговская — 20, 60; Елена Коваленко — 20, 47 / 39 (29, 6, 4); Татьяна Щукина — 18, 54 / 98 (60, 27, 11); Анастасия Калинина — 15, 38 / 107 (91, 9, 7); Юлия Шишкина — 14, 32 / 29 (14, 13, 2); Юлианна Аброскина — 11, 27; Яна Киселёва — 10, 31 / 101 (75, 11, 15); Екатерина Лезина — 8, 10 / 2 (1, 0, 1); Екатерина Иванова — 7, 11 / 2 (1, 1, 0). Главный тренер — Дмитрий Дьяков.

Курсивом выделены игроки, покинувшие свои команды по ходу сезона.

Обзор высшей лиги

Высшая лига «А» 
Соревнование проходило с 29 октября 2016 года по 23 апреля 2017 года в четыре круга спаренных игр по разъездному календарю.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Высшая лига «Б» 
Первенство проходило с 26 октября 2016 года по 30 апреля 2017 года. На предварительном этапе команды зоны «Центр» играли в 4 круга спаренными матчами по разъездному календарю, а команды зоны «Сибирь» — в 5 кругов турами. Финальный этап за 1—6-е и 7—12-е места проводился в два тура, финальный этап за 13—16-е места — в один тур.

26 декабря команда «Волжаночка» (Волгоград), выступавшая во второй группе, снялась с соревнований. Результаты матчей с её участием аннулированы.

Все призёры высшей лиги «Б» («Тулица», «Луч», и «Импульс») получили право выступить в следующем сезоне в высшей лиге «А».

См. также 
 Чемпионат России по волейболу среди мужчин 2016/2017

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Всероссийской федерации волейбола
 Положение о чемпионате
 Новости, статистика, результаты матчей

Чемпионат России по волейболу среди женщин
2016 год в волейболе
2017 год в волейболе